European Super Touring Championship 2001 – druga edycja europejskiej serii samochodów turystycznych była sezonem przejściowym w którym rywalizacja toczyła się w dwóch klasach: superturystycznej i superprodukcyjnej. Klasa superprodykcyjna była nową klasą która ze względu na niższe koszty w kolejnym sezonie miała całkowicie zastąpić superturystyczną.

Sezon składał się z 10 rund, podczas których odbywały się dwa wyścigi klasy ST i jeden klasy SP. Mistrzem pierwszej z nich został Fabrizio Giovanardi (Alfa Romeo 156), a drugiej Peter Kox (BMW 320i).

Lista startowa

Kalendarz

Wyniki i klasyfikacja

Zespoły

Klasa superprodukcyjna

Wyniki i klasyfikacja

Zespoły 

European Touring Car Championship
2001 w sportach motorowych